Solidaritet har flere betydninger: 

 Solidaritet, polsk Solidarność – fagforening i Polen 
 Solidaritet (sammenhold) – samhørighed og sympati mellem mennesker, der viser det ved at hjælpe og støtte hinanden.
 Solidaritet (blad) – et blad, der udgives VS hvert kvartal
 Solidaritet (1911-1921) – et syndikalistisk ugeblad der udkom 1911-1921 
 Solidaritet (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1975 af Anders Odsbjerg

Referencer